Пауль Шверс (; , Шпандау — , ) — немецкий  и .

Учился музыке у  и Людвига Бусслера.

В 1895—1901 гг. работал в Берлине органистом и хормейстером, постепенно переключаясь на занятия музыкальной критикой.

В 1907 году возглавил «Всеобщую музыкальную газету» и руководил ею до конца жизни. Шверс также готовил выходившие в 1920-30-е гг. переиздания популярного справочника для любителей музыки «Книга опер» () Карла Шторка, а в соавторстве с  составил аналогичный путеводитель по симфонической и камерной музыке. На смерть Шверса откликнулся на страницах его газеты её многолетний постоянный автор Вальтер Абендрот, озаглавивший некролог «Борец — личность — друг» ().

Шверсу также принадлежит ряд песен.